Mittelsteinbach ist ein Name von Orten:
 Mittelsteinbach (Lindlar), Weiler der Gemeinde Lindlar im Oberbergischen Kreis, Rheinland-Westfalen
 Mittelsteinbach (Pfedelbach), Weiler der Gemeinde Pfedelbach im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Mittelsteinach